Dance Central 2 — это танцевальная видеоигра разработанная Harmonix Music Systems для Xbox 360 Kinect. Эта игра является сиквелом Dance Central. Dance Central 2 была официально анонсированна E3 2011 на пресс-конференции Microsoft.

Вторая часть полностью переведена и дублирована на русский язык. На обложке первой части игры тоже было указано о локализации, но перевода там не было.
В российской версии игры вместе с игрой можно получить 160 Microsoft Points для оплаты в Xbox Live.
Также можно импортировать песни из первой части Dance Central во вторую часть Dance Central.

Геймплей 
Главная идея игры это повторять движения за танцором на экране.
Так же в игре появилось управление голосом, но используется оно только в английской и японской версии игры. В игру добавлена возможность играть 2 людям одновременно. Изменилось меню обучения танцу, стало возможно выбирать определённые движения, пропускать или выбирать предыдущие движения, подняв левую руку на 45 градусов. Появилось «Соревнование Команд», где игрок в роли уличного танцора проходит каждую команду и в конце сражается с Доктором Таном.

Персонажи 
В игре присутствуют 14 персонажей: Фиолетовый цвет назначен для 9 новых и белым цветом 5 из оригинальной игры Dance Central.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 8px;"
|-
!Персонаж
!Команда
|- style ="background:#C9A0DC
|Боди
| bgcolor="#F2003C"|
|-
|Эмилия
| bgcolor="#F2003C"|
|-
|- style ="background:#C9A0DC"
| Лил Ти
| bgcolor="#4CBB17"|
|-
|Тэй
|bgcolor="#4CBB17"|
|-
|Ангел
|bgcolor="#0087BD"|
|-
|Мисс Обри
|bgcolor="#0087BD"|
|-
|- style ="background:#C9A0DC"
|Керит
|bgcolor="#9F00C5"|
|-
|- style ="background:#C9A0DC"
|Джарин
|bgcolor="#9F00C5"|
|-
|Мо
|bgcolor="#FFA500"|
|-
|- style ="background:#C9A0DC"
|Глитч
|bgcolor="#FFA500"|
|-
|- style ="background:#C9A0DC"
|Cyph56
|bgcolor="#FF1493"|
|-
|-style ="background:#C9A0DC"
|Cyph78
|bgcolor="#FF1493"|
|-
|Др. Тан
|bgcolor="#FFCC33"|
|-2013
|- style ="background:#C9A0DC"
|Oblio
|bgcolor="#FFCC33"|
|-
|Сэндзю, a.k.a «Розовый Ниндзя»*
|bgcolor="#40E0D0"| 
|-
|- style ="background:#C9A0DC"
|Кичи, a.k.a «Синий Ниндзя|bgcolor="#40E0D0"|
|-
|- style ="background:#C9A0DC"
|Фрэнчи
|bgcolor="#FFFAFA"| Icon Crew|-
|- style ="background:#C9A0DC"
|Маркос
|bgcolor="#FFFAFA"| Icon Crew'|}

 Музыка 
На диске Dance Central 2 присутствует 44 трека. Все треки открыты с самого начала игры.

 Материал для импорта 
Материалом для импорта являются все треки из первой части игры (в том числе DLC).

 Скачиваемый контент (DLC) 

Все загружаемые песни из оригинальной Dance Central совместимы с Dance Central 2, однако, начиная с 22 ноября 2011 года, любой новый контент совместим только с Dance Central 2''. Каждая песня доступна по цене 240 Microsoft Points.

Примечания 

Компьютерные игры 2011 года
Игры только для Xbox 360
Танцевальные игры
Компьютерные игры, разработанные в США
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Harmonix Music Systems